Regierung Juncker-Asselborn steht für folgende Regierungen Luxemburgs:
 Regierung Juncker-Asselborn I (2004 bis 2009)
 Regierung Juncker-Asselborn II (2009 bis 2013)